

Cinema 
 Unbroken – film del 2014 diretto da Angelina Jolie

Musica 
 Unbroken – gruppo musicale statunitense
 Unbroken – album di Katharine McPhee del 2010
 Unbroken – album di Demi Lovato del 2011
 Unbroken – singolo di María Ólafsdóttir del 2015